Der International Lawn Tennis Challenge 1922 war die 17. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das vom 1. bis 5. September 1922 in New York City ausgetragene Finale gewann Titelverteidiger USA klar mit 4:1 gegen Herausforderer Australien, und sicherte sich somit den bisher siebten Titel und den dritten in Folge.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
Außer dem Titelverteidiger nahmen 14 weitere Mannschaften an der International Lawn Tennis Challenge teil, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeutete. Diese spielten in der Weltgruppe um das Finalticket gegen den Titelverteidiger. Für die Teams aus Hawaii, Italien und Rumänien war es das erste Auftreten im Bewerb.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cup (englisch)

Einzelnachweise 

1922
Tennisturnier 1922